Celtic Football Club —  equipe de futebol da Escócia
 Chelsea Football Club —  clube de futebol da Inglaterra
 Centro de Formação de Condutores —  centro de instrução para novos motoristas de veículos automotores no Brasil
 Clorofluorocarboneto — gás propelente usado em aerossóis e gás para refrigeradores
 Curso de Formação de Cabos —  curso militar para graduação de soldados
 Coritiba Foot Ball Club — time de futebol brasileiro da cidade de Curitiba, estado do Paraná, Brasil

Desambiguações de siglas